Афанасий Митрофанович Шилов (1 мая 1892—3 ноября 1954) — советский военный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы.

Биография 
Родился в 1892 году. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах.

Служил в Красной армии. 4 июня 1940 года постановлением СНК СССР № 945 ему присвоено воинское звание генерал-майора интендантской службы. В 1941 году — начальник интендантского управления ПрибОВО.

Во время Великой Отечественной войны — заместитель начальника тыла Ленинградского фронта. Одновременно исполнял обязанности уполномоченного Военного совета фронта, который отвечал за обеспечение функционирования подвоз в осаждённый Ленинград продовольствия и других материально-технических средств, а в последующий период блокады выполнял и обязанности начальника Военно-автомобильной дороги (ВАД-101), названной впоследствии «Дорогой жизни».

После снятия блокады — начальник оперативной группы тыла Ленинградского фронта. С 5 октября 1944 года — генерал-лейтенант интендантской службы.

Умер в 1954 году. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Примечания 

Генерал-лейтенанты (СССР)
Родившиеся в 1892 году
Интенданты Великой Отечественной войны
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Участники Гражданской войны в России
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники Первой мировой войны (Россия)